Psyche bzw. Psyché (altgr. ψυχή psyché ‚Atem‘, ‚Hauch‘, ‚Schmetterling‘, ‚Leben‘, ‚Seele‘) steht für:
 Psyche, Ort menschlichen Fühlens und Denkens
 Psyche, mythische Figur, siehe Amor und Psyche
 Psyche, Pseudonym des Musikers Carl Craig
 Psyche (Band), kanadische Band
 Psyche (Möbel), Möbelstück mit schwenkbarem Ankleidespiegel

Astronomie:
 (16) Psyche, ein Asteroid
 Psyche (Raumsonde), eine geplante Raumsonde, die den Asteroiden (16) Psyche besuchen soll
 Psyche, ein Krater auf dem Asteroiden Eros, siehe Liste der Oberflächenformationen auf (433) Eros

Literatur:
 Psyché (Weöres), fiktive Anthologie von Sándor Weöres
 Psyche (Storm), Novelle von Theodor Storm

Theater:
 Psyché (Ballett-Tragödie) (eigentlich Psiché), Ballett-Tragödie von Molière, Pierre Corneille und Philippe Quinault mit Musik von Jean-Baptiste Lully (1671)
 Psyché (Oper), Oper von Jean-Baptiste Lully (1678)

Zeitschriften:
 Psyche (Psychoanalytische Zeitschrift), Zeitschrift für Psychoanalyse, gegründet 1947
 Psyche (Kognitionswissenschaftliche Zeitschrift), Zeitschrift für Kognitionswissenschaften, gegründet 1994
 Psyche (Entomologische Zeitschrift), Zeitschrift zur Erforschung von Gliederfüßern, gegründet 1874

Siehe auch:
 An Psyche, Gedicht von Christoph Martin Wieland